

Patronyme 

 Famille Hatoyama
 Ichirō Hatoyama (1883-1959), homme d'État japonais
 Iichirō Hatoyama (1918-1993), homme politique japonais
 Ikuko Hatoyama (née en 1968), auteure de manga japonaise
 Kazuo Hatoyama (1856-1911), avocat, universitaire et homme politique japonais, héritier d'une lignée de samouraïs 
 Kunio Hatoyama (1948-2016), homme politique japonais
 Miyuki Hatoyama (née en 1943), actrice japonaise
 Yukio Hatoyama (né en 1947), homme d'État japonais

Toponyme 

 Hatoyama (Saitama), une commune du Japon

Voir aussi 
 Gouvernement Hatoyama